Die Abkürzung LPC steht für:
 Laboratoire de Physique Corpusculaire
 Las Positas College
 Least Preferred Co-Worker, Maß bei der Kontingenztheorie von Fred Edward Fiedler
 Legal Practice Course, das postgraduale Studium für englische Juristen 
 Lesotho People’s Congress, eine Partei in Lesotho
 Libertarian Party of California
 Licence Proficiency Check, Begriff aus der Aviatik; Prüfungsflüge (in einem Flugsimulator) zur Überprüfung einer vorhandenen Musterberechtigung (JAR-OPS)
 Ligand-Protein Contacts 
 Linear Predictive Coding, ein Verfahren in der Nachrichtentechnik
 Local Procedure Call, eine interne IPC-Schnittstelle von Microsoft Windows
 Lost Place Cache, siehe Geocaching 
 Low Pin Count, ein Bus in PC-Systemen
 Low Pressure Compressor, siehe Niederdruckverdichter
 LPC (Programmiersprache), die Programmiersprache LP-MUD C
 LPC Group, der drittgrößte Buchdistributor in den USA
 L. P. C. Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Luethi-Peterson Camps, Schweizer/US-amerikanische Camporganisation 

Abkürzung